Кре́четова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Кречетова, Нелли Степановна (род. 1949) — российский политический и общественный деятель.
 Кречетова, Римма Павловна (род. 1930) — советский и российский театральный критик, член экспертного совета премии «Золотая маска».
 Кречетова, Татьяна Рэмовна (род. 1952) — советская и российская актриса.